San Juan de Dios kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 San Juan de Dios, Costa Rica, San José,

Mexiko 

 San Juan de Dios, Guerrero, Taxco de Alarcón, 
 San Juan de Dios, Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, 
 San Juan de Dios, Nuevo León, 
 San Juan de Dios, Tarandacuao, 
 San Juan de Dios, Atarjea, 
 San Juan de Dios, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar